Стамбульская профессиональная лига 1954/1955 () — 51-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 28 октября 1954 года и закончился 17 апреля 1955 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги и матчи «Фенербахче» 

1954/1955
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1954 году
Спорт в Турции в 1955 году